Jan ze Saint-Pol (zemřel v roce 1344) vládl v letech 1317 až 1344 jako hrabě ze Saint-Pol.

Byl nejstarším synem Víta III. ze Châtillonu a Marie Bretaňské.

V roce 1319 se oženil s Johanou, dcerou Jana I. z Fiennes, a měl s ní dvě děti:

 Guy V. ze Saint-Pol
 Matylda, manželka Guye I. z Ligny

Vývod z předků

Reference 

Hrabata ze Saint-Pol
Châtillonové
Narození ve 14. století
Úmrtí v roce 1344
Muži